EHB steht als Abkürzung für:

 Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung in der Schweiz
 Einheitsbedingungen im Deutschen Getreidehandel
 Einschienenhängebahn im Bergbau, eine schienengeführtes Transportmittel nach DIN DIN 20592 Teil 1–4
 Elektrohängebahn, ein schienengeführtes Transportsystem
 Elektrohydraulische Bremse, ein Radbremssystem, bei dem der Hydraulikdruck für die Radbremsen durch ein elektrisches Signal geregelt wird
 Erfurter Heimatbrief, war bis 1992 das Publikationsorgan der Vereinigung Heimattreue Erfurter, einem Zusammenschluss in Westdeutschland lebender Erfurter
 Erschließung Historischer Bibliotheken in Südtirol
 Evangelische Hochschule Berlin
 Extra-Halfbrite-Modus, ein Grafikmodus der Amiga-Computer von Commodore mit Ausnahme der ersten Amiga 1000
 Europäischer Haftbefehl, Instrument zur EU-weiten Durchsetzung eines nationalen Haftbefehls
 Europäischer Wasserstoff Backbone, ein in Planung befindliches europäisches Wasserstoffnetz

EHB